Baccaro ist der Familienname folgender Personen:
 Leandro Baccaro (* 1973), argentinischer Hockeyspieler
 Lucio Baccaro (* 1966), italienischer Soziologe 
 Salvatore Baccaro (1944–1984), italienischer Darsteller

Baccaro heißt der Ort
 Baccaro (Nova Scotia)